, (псевдоним, настоящее имя ) — японская актриса, певица, писательница, телеведущая и бывшая порноактриса.

Биография 
Родилась 19 мая 1982 года в префектуре Ниигата. В мае 2001 года дебютировала в качестве эротической модели.

В январе 2005 года компанией «Alice Japan» был выпущен первый порнофильм с участием Михиро Танигути, который получил название «Little Angel». Через месяц вышел порнофильм

Также в 2009 Михиро совершила тур по Корее в рамках рекламной кампании по продвижению четырёхсерийного сериала «Korean Classroom» совместного японо-корейского производства. В главных ролях, помимо, Михиро Танигути, снялись также Сора Аой и Тина Юдзуки, они исполняют роли японских девушек, которые приехали в Корею и влюбились в местных парней.

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы Японии
Фотомодели Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop
Писательницы Японии
Артисты, известные под псевдонимами